EWT steht für:

 Erdwärmeübertrager
 Ewt multimedia
 Einsatzwechseltätigkeit
 Emergya Wind Technologies, niederländischer Windkraftanlagenhersteller
 EWT, Marke für Haushaltsgeräte der Unternehmensgruppe Glen Dimplex

Abkürzung